Pojem atmosféra (z řec. atmos, pára a sfaira, koule) má více významů.

 atmosféra – plynný obal kosmického tělesa 
 atmosféra Země
 atmosféra dalších planet
 atmosféra Merkuru
 atmosféra Venuše
 atmosféra Marsu
 atmosféra Jupiteru
 atmosféra hvězdy  
 heliosféra – u Slunce

 atmosféra (jednotka) – jednotka tlaku
 fyzikální atmosféra (101 325 Pa)
 technická atmosféra (98 066,5 Pa)

 nálada – rozpoložení – přeneseně
 ochranná atmosféra – směs plynů užívaná v průmyslu (metalurgie, potravinářství)

Externí odkazy